Heterosphecia är ett släkte av fjärilar. Heterosphecia ingår i familjen glasvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glasvingar
Heterosphecia